WZC Wapenveld is de grootste van de twee voetbalclubs uit Wapenveld. Het eerste team komt uit in de Vierde klasse zaterdag (2020/21). De club speelt de thuiswedstrijden op sportpark Monnikenbos te Wapenveld.

Competitieresultaten 1962–2018 

|
|
|
|}

Externe link 
 Officiële website

WZC Wapenveld
Sport in Heerde